A320 steht für:
 Airbus-A320-Familie, Flugzeug-Modellreihe von Airbus

Straßen:
 Autoroute A320, Autobahn in Frankreich, Verbindung zwischen französischer A4 und deutscher A6
 A320 russisches Teilstück der Europastraße 127
 A320 road, englische Straße zwischen Guildford und Staines-upon-Thames

Abkürzung